von Hacht ist der Familienname folgender Personen:

* Fritz von Hacht (1898–1988), deutscher Widerstandskämpfer, Kommunalpolitiker und Gewerkschafter
 Heinrich von Hacht (1915–1998), deutscher Politiker (SPD) 
 Heinrich von Hacht (* 3. Februar 1920; † 14. März 2007), Münchberg
 Mario von Hacht, deutscher Musikproduzent und Musiker
 Reinhard von Hacht (* 1943), deutscher Schauspieler
 Silke von Hacht, deutsche Übersetzerin
 Werner Heinrich von Hacht Werner Heinrich Graf von Hacht (1898–1962), deutscher Makler und Politiker

Siehe auch:
 Willy von Hacht, ehemalige Yacht- und Bootswerft in Hamburg